Колоко́льная улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Колокольная улица — улица в Екатеринбурге.
 Колокольная улица — улица в городе Мичуринске.
 Колокольная улица — улица на территории муниципального образования Поселение Филимонковское Новомосковского административного округа Москвы.
 Колокольная улица — улица во Пскове.
 Колокольная улица — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Колокольников переулок